Krunski posjedi:
 Jersey (otok), otok u Kanalskom otočju
 Oblast Jersey, krunski posjed u Kanalskom otočju

SAD:
 Jersey, Georgia, grad u saveznoj državi Georgia, SAD
 Jersey City, New Jersey, grad u saveznoj državi New Jersey
 Jersey Villagee, Teksas, naselje u saveznoj državi Teksas 

Ostalo:
 Jersey (krava), pasmina mliječnih krava
 Jersey (tkanina), vrsta pletene tkanine